L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 9 au 15 mai, sur terre battue en extérieur.

Faits marquants

Forfaits 
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Sloane Stephens
  Petra Kvitová, remplacée par  Ajla Tomljanović
  Elise Mertens, remplacée par  Kateřina Siniaková
  Naomi Osaka, remplacée par  Nuria Párrizas Díaz
  Alison Riske, remplacée par  Elena-Gabriela Ruse
  Elina Svitolina, remplacée par  Zhang Shuai
  Clara Tauson, remplacée par  Madison Brengle
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Shelby Rogers

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 8e titre de sa carrière en battant la Tunisienne Ons Jabeur. Il s'agit de son 5e titre en catégorie WTA 1000 et le 5e titre remporté sur la saison 2022.

En double, la paire Veronika Kudermetova / A. Pavlyuchenkova remporte le titre.

Primes et points 

En simple, les huit premières têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte qu'un point au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Rome
Tennis en Italie en 2022
Tennis en mai 2022